El término tomador puede hacer referencia: 

en Derecho, a un tomador, una persona que contrata un seguro;
en náutica, a un tomador, un tejido que se hace firme en las vergas.